Paul Leidinger ist der Name folgender Personen:

* Paul Leidinger (Landrat) (1894–1975), deutscher Landrat 
 Paul Leidinger (Historiker) (* 1932), deutscher Historiker und Geschichtsdidaktiker